Fabrice est un nom propre qui peut désigner l’artisan, le forgeron

Prénom et patronyme
Fabrice est un prénom masculin, fêté le 22 août.

Fabrice est aussi un patronyme.

Étymologie 
Le prénom Fabrice a pour origine le patronyme d'une grande famille romaine, illustrée par un consul, Caius Fabricius Luscinus. Fabricius dérive lui-même, le plus probablement, du latin faber (« artisan, forgeron »).

Popularité du prénom 
En France, Fabrice est connu comme le prénom du héros de la Chartreuse de Parme, un Italien, Fabrice del Dongo ; mais le succès tardif du roman de Stendhal, paru en 1839, ne provoque pas son essor. 

Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le prénom Fabrice commença à connaître le succès ; il se répand alors assez rapidement et culmine dans les années 1970 (sa meilleure année étant 1973 avec  de Fabrice). Il est aujourd'hui redevenu assez discret, n'étant plus donné qu'une trentaine de fois par an. De 1900 à 2018,  ont reçu le prénom Fabrice en France selon les sources Insee.

Variantes linguistiques et féminines
 anglais : Fabrice
 français : Fabricia, Fabricien, Fabricienne 
 espagnol : Fabricio, Fabricia
 portugais : Fabrício
 latin : Fabricius
 italien : Fabrizio, Fabrizia
 polonais : Fabrycy
 russe : Фабрице (Fabritse)

Saint chrétien 
Voir saint Fabrice.

Personnalités portant ce prénom
 Fabrice (° 1941 - ) : animateur de télévision.
 Fabrice Bry (°  - ) : joueur de volley-ball français né à Saint-Pierre-lès-Nemours en Seine-et-Marne.
 Fabrice Frizano, créateur, producteur et scénariste de séries télévisées.
 Fabrice Luchini (° 1951 - ) : acteur de cinéma et de théâtre français.
 Fabrice Ndala Muamba (°  - ) : footballeur anglais, né à Kinshasa ; il joue au poste de milieu de terrain.
 Fabrice Noël (°  - ) : footballeur haïtien qui joue pour les Puerto Rico Islanders de la USL.
 Fabrice Santoro (° 1972 - ) : joueur de tennis.
Fabrice Colin (° 1972 - ) : écrivain français.
 Fabrice Tiozzo (°  - ) : boxeur professionnel français, né à Saint-Denis, mesurant 1,85 m ; il est le frère de Christophe Tiozzo.
 Fabrice Goldstein (1972 - ) : producteur de cinéma français
Fabrice Dicka (° 1982 - ) : joueur de rugby à XV français évoluant au poste de centre.
Fabrice Adjakly - Intec Paris Université
Fabrice Eboué - acteur humoriste réalisateur

Patronyme 

 Ilka von Fabrice (1846-1907), peintre allemande.

Personnages de fiction
 Fabrice del Dongo, personnage du roman de Stendhal, La Chartreuse de Parme.
 Fabrice, personnage du Petit Nicolas apparaissant dans Les Vacances du Petit Nicolas.
 Fabrice est un roman de Pierre Benoit publié en 1955. Le héros s'appelle Fabrice Hersent.

Voir aussi
 Fabe (° 1971 - ), rappeur français.
 Wilhelm Fabricius Hildanus appelé aussi Guillaume-Fabrice de Hilden.

Notes et références 

Prénom masculin